Ekstaza św. Franciszka – obraz namalowany między 1594 i 1595 rokiem przez Caravaggia
 Ekstaza św. Franciszka – obraz olejny z 1575 roku przypisywany hiszpańskiemu malarzowi pochodzenia greckiego Dominikosowi Theotokopulosowi, znanemu jako El Greco, przedstawiający Świętego Franciszka z Asyżu
 Ekstaza św. Franciszka – obraz olejny z 1603 roku przypisywany hiszpańskiemu malarzowi pochodzenia greckiego Dominikosowi Theotokopulosowi, znanemu jako El Greco, przedstawiający Świętego Franciszka z Asyżu